juniorzy w sporcie – zawodnicy przed osiągnięciem wieku właściwego do uprawiania danej dyscypliny
 Junior – postać filmowa z serii Godzilla
 Junior – miasto w USA w stanie Wirginia Zachodnia
 Junior – dawny kanał telewizyjny wchodzący w skład Polsatu 2
 Junior – niemiecki kanał telewizyjny
 Junior – trzeci album norweskiego zespołu Röyksopp
 Junior – amerykańska komedia z 1994 r. w reżyserii Ivana Reitmana z Danny'm DeVito i Arnoldem Schwarzeneggerem 
 Junior – polska grupa muzyczna wykonująca disco polo, założona w 1994
 Junior – zawodnik do 21. roku życia włącznie

Zobacz też 
 Júnior
 SZD-51 Junior – polski szybowiec
 Elwro 800 Junior – model komputera